Terreno puede referirse a:

 El terreno o terrano; en geología, fragmento de litosfera que hacía parte o que se había generado encima de una placa, que por un proceso tectónico se alejó de su lugar de génesis y que luego se unió a otra placa.
 La cohesión del terreno, cualidad por la cual las partículas de un terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas.
 El modelo digital del terreno, representación de la topografía de una zona terrestre (o de un planeta telúrico) en una forma adaptada a su utilización mediante un ordenador digital.
 El Terreno de Concordia (en catalán, Terreny de Concòrdia), territorio disputado históricamente por las parroquias de Canillo y Encamp, en el Principado de Andorra (España).
 El terreno inundable, terreno plano o un poco ondulado adyacente a un río, arroyo o lago, que experimenta inundaciones ocasionales o periódicas.